Aldea del Cano kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldea del Cano (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Aldea del Cano (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar